La Guiche steht für:

 La Guiche, französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Region Burgund 
 La Guiche (Adelsgeschlecht), burgundisches Adelsgeschlecht
 Abtei La Guiche, Kloster im französischen Département Loir-et-Cher 

La Guiche ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François de La Guiche († 1632), Soldat in Frankreich
 Philibert de La Guiche († 1607),  Soldat und Gouverneur von Lyon

Siehe auch:
 Guiche, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Guiche-Piercing, ein Piercing durch die Raphe